Bjeljajew ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Bjeljajew (* 1935), sowjetisch-ukrainischer Leichtathlet
 Wolodymyr Bjeljajew (1907–1990), sowjetischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Journalist

Siehe auch:
 Beljajew